De 10 kilometer sprint voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 12 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Duitser Arnd Peiffer.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen sprint